Sabinus est un cognomen romain. Très répandu, il a été porté par :
 Titus Sicinius Sabinus, consul au  ;
 Quintus Titurius Sabinus, général de Jules César ;
 Caius Calvisius Sabinus, consul en 39 av. J.-C.
 Caius Calvisius Sabinus, son fils, consul en 4 av. J.-C.
 Caius Calvisius Sabinus, son fils, consul en 26 ap. J.-C.
 Caius Poppeus Sabinus, gouverneur sous Tibère ;
 Masurius Sabinus, juriste du  ;
 Sabinus, poète et ami d'Ovide ;
 Nymphidius Sabinus, préfet du prétoire sous Néron ;
 Julius Sabinus (Marcus Aurelius Iulianus Sabinus), usurpateur et chef d’une révolte de la Gaule, en 70 ;
 Plusieurs membres de la famille des empereurs Vespasien, Titus et Domitien s'appellent , dont notamment :
 Titus Flavius Sabinus, fils de Titus Flavius Petro.
 Titus Flavius Sabinus, consul suffect en 47 et mort en 69, frère aîné de l'empereur Vespasien.
 Titus Flavius Sabinus, fils du précédent, consul en 69, cousin germain des empereurs Titus et Domitien.
 Titus Flavius Sabinus, fils du précédent, consul en 82.
 Les  forment une importante branche de la gens Claudia (voir cette page).

Voir aussi 
 Sabinus, tragédie lyrique de François-Joseph Gossec (1773) dont le personnage principal est le chef gallo-romain Julius Sabinus.